Шумарак се може односити на:

 Луг
 Шумарак (Ковин)

Види још 
 Шума